Фигероа има више значења:

 Фигероа (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фигероа (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику